Чемпіонат України з футболу 2011/2012 серед команд другої ліги — 20-й розіграш першості України серед команд другої ліги.

Команди-учасниці 
У чемпіонаті серед команд другої ліги взяли участь 28 команд:

Команди «Бастіон» (Іллічівськ) і «Рось» (Біла Церква) були зняті зі змагань до початку сезону.

30 січня 2012 року рішенням Центральної Ради ПФЛ команда «Чорноморець-2» знята зі змагань у зв'язку виходом ФК «Чорноморець» Одеса з ПФЛ.

4 квітня 2012 року рішенням Центральної Ради ПФЛ команда «СКАД-Ялпуг» виключена зі змагань у зв'язку з відсутністю фінансування. У решті матчів команді зараховані технічні поразки −:+, а її суперникам — перемоги +:−.

31 травня 2012 року рішенням ДК ПФЛ команда «Дніпро-2» виключена зі змагань за дві неявки на ігри без поважних причин.
=== Група А ===

Підсумкова турнірна таблиця 

|}
«Чорноморець-2» і «СКАД-Ялпуг» знялися після 16-го туру.

Результати матчів

Найкращі бомбардири 

=== Група Б ===

Підсумкова турнірна таблиця 
|}
«Дніпро-2» знявся після 25-го туру.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Матч за перше місце 
Відповідно до п.6 ст. 12 регламенту змагань для визначення чемпіона України серед команд клубів другої ліги проводиться
додатковий матч на нейтральному полі між командами, що посіли перші місця у групах «А» і «Б» другої ліги.

28 травня Адміністрація ПФЛ прийняла рішення, що матч відбудеться у Хмельницькому, господарем поля було визначено ФК «Суми», однак 29 травня це рішення було скасовано, місцем проведення було визначено Полтаву, а господарем поля — ФК «Полтава».

Стиковий турнір за право грати у першій лізі 
У сезоні 2011/2012 років за регламентом (ст. 13) переможці груп другої ліги виходять до першої ліги напряму, дві останні команди першої ліги опускаються до другої напряму, а 16-а команда першої ліги і дві команди, що посіли другі місця у групах другої ліги, беруть участь у стиковому турнірі, переможець якого отримує місце в першій лізі наступного сезону.

Турнір складається з двох матчів. У першому матчі беруть участь команди, що посіли другі місця в групах другої ліги. У другому матчі переможець першого матчу грає з шістнадцятою командою першої ліги. Переможець другого матчу отримує місце в першій лізі. Обидва матчі проходять на нейтральному полі.

Команда-переможець першого стикового матчу визнається бронзовим призером чемпіонату серед команд другої ліги.

Примітки

Посилання 
 Друга ліга (група «А») 2011/2012 на сайті ФФУ
 Друга ліга (група «Б») 2011/2012 на сайті ФФУ

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2011—2012
 Чемпіонат України з футболу 2011—2012: Прем'єр-ліга
 Чемпіонат України з футболу 2011—2012: перша ліга
 Кубок України з футболу 2011—2012

Сезони Другої ліги України з футболу
2011 у футболі
2012 у футболі
2011 в українському спорті
2012 в українському спорті